Laurenzi ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Laurenzi (1932–1998), italienische Schauspielerin
 Carlo Laurenzi (1821–1893), italienischer Kardinal
 Carlo Laurenzi (Schriftsteller) (1920–2003), italienischer Journalist und Schriftsteller
 Dustin Laurenzi (* 1989), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Luciano Laurenzi (1902–1966), italienischer Klassischer Archäologe

Siehe auch:
 Laurenti
 Laurenz